Szwajcaria:
 Bernina – region w kantonie Gryzonia
 Bernina – dawny okręg (Bezirk) w kantonie Gryzonia
 Berninabach – rzeka, dopływ Inn

Inne:
 Bernina – kolej
 Bernina – marka maszyn do szycia
 Berninagruppe – pasmo górskie w Alpach
 Berninapass – przełęcz w Alpach
 Bernina-Alpen – niemiecka nazwa Alpi del Bernina
 Bernina Express – połączenie kolejowe w Szwajcarii

Zobacz też:
 Ospizio Bernina
 Piz Bernina
 Val Bernina